Christlich Soziale Partei (België), Duitstalige afdeling van het Waalse Centre Démocrate Humaniste.
 Christlichsoziale Partei (Oostenrijk), voormalige Oostenrijkse partij.